Bahía Solano puede referirse a:

 Bahía Solano, un municipio del departamento del Chocó, Colombia.
 Bahía Solano, una bahía ubicada en la provincia del Chubut, Argentina.